Robin Bawa (né le  à Duncan, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1982 avec les Oilers de Kamloops dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 || Oilers de Kamloops || LHOu ||66 ||10 ||24 ||34 ||17 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1983-1984 || Oilers de Kamloops || LHOu ||64 ||16 ||28 ||44 ||40 ||13 ||4 ||2 ||6 ||4
|-
|rowspan="2"|1984-1985 || Bruins de New Westminster || LHOu ||26 ||4 ||6 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Blazers de Kamloops || LHOu ||26 ||2 ||13 ||15 ||25 ||15 ||4 ||9 ||13 ||14 
|-
|1985-1986 || Blazers de Kamloops || LHOu ||63 ||29 ||43 ||72 ||78 ||16 ||5 ||13 ||18 ||4 
|-
|1986-1987 || Blazers de Kamloops || LHOu ||62 ||57 ||56 ||113 ||91 ||13 ||6 ||7 ||13 ||22
|-
|1987-1988 || Komets de Fort Wayne || LIH ||55 ||12 ||27 ||39 ||239 ||6 ||1 ||3 ||4 ||24 
|-
|1988-1989 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||75 ||23 ||24 ||47 ||205 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||61 ||7 ||18 ||25 ||189 ||11 ||1 ||2 ||3 ||49
|-
|1989-1990 || Capitals de Washington || LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1990-1991 || Komets de Fort Wayne || LIH ||72 ||21 ||26 ||47 ||381 ||18 ||4 ||4 ||8 ||87
|-
|1991-1992 || Canucks de Vancouver || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1991-1992 || Admirals de Milwaukee || LIH ||70 ||27 ||14 ||41 ||238 ||5 ||2 ||2 ||4 ||8 
|-
|1992-1993 || Canucks de Hamilton || LAH ||23 ||3 ||4 ||7 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Sharks de San José || LNH ||42 ||5 ||0 ||5 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Blades de Kansas City || LIH ||5 ||2 ||0 ||2 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Gulls de San Diego || LIH ||25 ||6 ||15 ||21 ||54 ||6 ||0 ||0 ||0 ||52
|-
|1993-1994 || Mighty Ducks d’Anaheim || LNH ||12 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1994-1995 || Wings de Kalamazoo || LIH ||71 ||22 ||12 ||34 ||184 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Admirals de Milwaukee || LIH ||4 ||1 ||1 ||2 ||19 ||15 ||1 ||5 ||6 ||48 
|-
|1995-1996 || Spiders de San Francisco || LIH ||77 ||23 ||25 ||48 ||234 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|1996-1997 || Komets de Fort Wayne || LIH ||54 ||10 ||23 ||33 ||181 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Komets de Fort Wayne || LIH ||58 ||12 ||15 ||27 ||125 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Komets de Fort Wayne || LIH ||74 ||11 ||17 ||28 ||194 ||- ||- ||- ||- ||-

|565 ||147 ||175 ||322 || ||54 ||8 ||16 ||24 ||223

|159 ||33 ||46 ||70 ||452 ||11 ||1 ||2 ||3 ||49

|61 ||6 ||1 ||7 ||60 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

|307 ||118 ||170 ||288 ||271 ||64 ||20 ||33 ||53 ||44

Transactions
 Le  : échangé aux Canucks de Vancouver par les Capitals de Washington en retour de l'argent.
 Le  : échangé aux Sharks de San José par les Canucks de Vancouver en retour de Rick Lessard.
 Le  : réclamé au repêchage d'expansion de 1993 des Sharks de San José.

Notes et références 

Naissance en mars 1966
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Canucks de Hamilton
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Spiders de San Francisco
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché